Rusalka (Dvořák), een opera van de Tsjechische componist Antonín Dvořák
 Rusalka (boek), een fantasyboek van de Amerikaanse schrijfster C.J. Cherryh

Zie ook 
 Roesalka (doorverwijspagina)